Сешбріє́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 100 км на південь від Парижа, 28 км на схід від Орлеана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 61 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 152,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сешбрієр на сайті французького Національного інституту географії
 Сешбрієр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сешбрієр на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сешбрієр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сешбрієр на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луаре

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луаре